Barnholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Barnholm, Iniö, Åboland, 
 Barnholm, Ingå, Nyland,

Se även
Bårnholm
Bärnholm
Barnholma
Barnholmen
Norra Barnholm
Södra Barnholm

Robotskapade Finlandförgreningar